Entropia pode se referir a:
 Entropia, grandeza física usada no estudo da termodinâmica
 Entropia (teoria da informação), associada à teoria da informação
 Máxima entropia, medida associada à estatística
 Entropia (álbum), álbum da banda Pain of Salvation
 Entropia de fusão, o aumento de entropia ao fundir uma substância.

Desambiguação